Jezdec může být:
 člověk jedoucí na zvířeti (např. na koni či na velbloudovi), jízdním kole, na lyžích, bruslích, saních, skibobech, v závodním autě apod.
 jezdci, latinsky equites – elitní vrstva, sociální skupina ve starověkém Římě
 jezdec (šachy) – šachová figura (lidově nazývaná kůň)
 posuvník, posuvný ovladač
 Posuvník (GUI) (z angl. taky scrollbar)
 jezdec potenciometru
 jezdec zdrhovadla (zipu)

místa
 Jezdec (hrad) – zřícenina hrádku v Ruprechticích, části Liberce

názvy uměleckých děl
 Elektrický jezdec, film USA
 Jezdec formule risk, český film
 Nebeští jezdci, český film a stejnojmenná novela Filipa Jánského
 Vzpomínky nebeského jezdce (1999, zpracoval Jindřich Drebota) – autobiografické materiály a fotografie z pozůstalosti spisovatele a scenáristy Filipa Jánského
 Nebeští jezdci – také jeden z názvů countryové písně Ďáblovo stádo
 Jezdec z neznáma, americký román J.Shaefera 
 Jezdec (časopis), český časopis věnovaný jezdectví, časopis Jezdec

Odkazy

Reference

Související články 
 krasojezdec
 předjezdec
 jízda (rozcestník)
 jízdárna
 posun
 translace
 kavalír

Externí odkazy